breedbanddwergzandbij
 gebandeerde dwergzandbij
 gekielde dwergzandbij
 gewone dwergzandbij
 glimmende dwergzandbij
 halfgladde dwergzandbij
 matte dwergzandbij
 witkopdwergzandbij
 zadeldwergzandbij